Шатрище — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Шатрище — село в Спасском районе Рязанской области России.
 Шатрище — село в Коростенском районе Житомирской области Украины.
 Шатрище — село в Ямпольском районе Сумской области Украины.

Другие топонимы 
 Шатрище — пещера в районе села Вязники Лискинского района Воронежской области
 Шатрище — остановочный пункт Коростенского отделения Юго-Западной железной дороги.
 Шатрище-1 и Шатрище-2 — стоянки верхнего палеолита в Рязанской области на Средней Оке

См. также 
 Шатринская гора (Шатрище, Шатрища) — холм, геологический памятник природы, туристическая достопримечательность в Износковском районе Калужской области.
 Шатрищи — деревня в Износковском районе Калужской области.